Primeira Expedição a Sumatra - uma expedição naval dos Estados Unidos em 1832.
Segunda Expedição a Sumatra - uma expedição naval dos Estados Unidos em 1838.